Di seguito una lista di asteroidi dal numero 275001 al 276000 con data di scoperta e scopritore.

275001-275100 

|-
|275001 - ||  ||  || CSS
|-
|275002 - ||  ||  || OAM
|-
|275003 - ||  ||  || CSS
|-
|275004 - ||  ||  || CSS
|-
|275005 - ||  ||  || CSS
|-
|275006 - ||  ||  || OAM
|-
|275007 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|275008 - ||  ||  || CSS
|-
|275009 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|275010 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|275011 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|275012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275014 - ||  ||  || CSS
|-
|275015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275016 - ||  ||  || OAM
|-
|275017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275019 - ||  ||  || CSS
|-
|275020 - ||  ||  || CSS
|-
|275021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275029 - ||  ||  || CINEOS
|-
|275030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275044 - ||  ||  || CSS
|-
|275045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275046 - ||  ||  || CSS
|-
|275047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275048 - ||  ||  || CSS
|-
|275049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275050 - ||  ||  || CSS
|-
|275051 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|275052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275060 - ||  ||  || CSS
|-
|275061 - ||  ||  || CSS
|-
|275062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275064 - ||  ||  || CSS
|-
|275065 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|275066 - ||  ||  || OAM
|-
|275067 - ||  ||  || CSS
|-
|275068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275070 - ||  ||  || CSS
|-
|275071 - ||  ||  || CSS
|-
|275072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275073 - ||  ||  || CSS
|-
|275074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275077 - ||  ||  || OAM
|-
|275078 - ||  ||  || CSS
|-
|275079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275087 - ||  ||  || CSS
|-
|275088 - ||  ||  || CSS
|-
|275089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275097 - ||  ||  || CSS
|-
|275098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

275101-275200 

|-
|275101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275102 - ||  ||  || CSS
|-
|275103 - ||  ||  || CSS
|-
|275104 - ||  ||  || Mayhill
|-
|275105 - ||  ||  || Muler, G.
|-
|275106 Sarahdubeyjames ||  ||  || Falla, N.
|-
|275107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275108 - ||  ||  || CSS
|-
|275109 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|275110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275111 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|275112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275116 - ||  ||  || OAM
|-
|275117 - ||  ||  || OAM
|-
|275118 - ||  ||  || OAM
|-
|275119 - ||  ||  || CSS
|-
|275120 - ||  ||  || CSS
|-
|275121 - ||  ||  || CSS
|-
|275122 - ||  ||  || CSS
|-
|275123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275125 - ||  ||  || CSS
|-
|275126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275139 - ||  ||  || OAM
|-
|275140 - ||  ||  || OAM
|-
|275141 - ||  ||  || CSS
|-
|275142 - ||  ||  || CSS
|-
|275143 - ||  ||  || CSS
|-
|275144 - ||  ||  || CSS
|-
|275145 - ||  ||  || CSS
|-
|275146 - ||  ||  || CSS
|-
|275147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275151 - ||  ||  || CSS
|-
|275152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275155 - ||  ||  || CSS
|-
|275156 - ||  ||  || CSS
|-
|275157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275158 - ||  ||  || OAM
|-
|275159 - ||  ||  || OAM
|-
|275160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275181 - ||  ||  || CSS
|-
|275182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275193 - ||  ||  || CSS
|-
|275194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275197 - ||  ||  || CSS
|-
|275198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

275201-275300 

|-
|275201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275208 - ||  ||  || CSS
|-
|275209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275212 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275214 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|275215 Didiermarouani||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|275216 - ||  ||  || OAM
|-
|275217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275218 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|275219 - ||  ||  || OAM
|-
|275220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275221 - ||  ||  || CSS
|-
|275222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275224 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275225 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|275226 - ||  ||  || CSS
|-
|275227 - ||  ||  || La Silla
|-
|275228 - ||  ||  || La Silla
|-
|275229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275230 - ||  ||  || NEAT
|-
|275231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275239 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|275240 - ||  ||  || Mayhill
|-
|275241 - ||  ||  || OAM
|-
|275242 - ||  ||  || OAM
|-
|275243 - ||  ||  || OAM
|-
|275244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275245 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|275246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275248 - ||  ||  || OAM
|-
|275249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275252 - ||  ||  || OAM
|-
|275253 - ||  ||  || OAM
|-
|275254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275264 Krisztike ||  ||  || Kurti, S.
|-
|275265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275271 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|275272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275277 - ||  ||  || WISE
|-
|275278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275279 - ||  ||  || NEAT
|-
|275280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275281 Amywalsh ||  ||  || WISE
|-
|275282 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|275283 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275289 - ||  ||  || CSS
|-
|275290 - ||  ||  || WISE
|-
|275291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275295 - ||  ||  || WISE
|-
|275296 - ||  ||  || WISE
|-
|275297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275299 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|275300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

275301-275400 

|-
|275301 - ||  ||  || NEAT
|-
|275302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275303 - ||  ||  || CSS
|-
|275304 - ||  ||  || CSS
|-
|275305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275309 - ||  ||  || CSS
|-
|275310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275312 - ||  ||  || Linderholm, R.
|-
|275313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275315 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275318 - ||  ||  || NEAT
|-
|275319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275321 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|275322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275323 - ||  ||  || CSS
|-
|275324 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275342 - ||  ||  || CSS
|-
|275343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275347 - ||  ||  || CSS
|-
|275348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275355 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|275356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275364 - ||  ||  || CSS
|-
|275365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275375 - ||  ||  || Sheridan, E.
|-
|275376 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275385 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|275386 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|275387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275393 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275395 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275400 - ||  ||  || LONEOS
|}

275401-275500 

|-
|275401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275402 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|275403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275406 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275409 - ||  ||  || NEAT
|-
|275410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275414 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|275415 - ||  ||  || NEAT
|-
|275416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275418 - ||  ||  || NEAT
|-
|275419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275420 - ||  ||  || NEAT
|-
|275421 - ||  ||  || CSS
|-
|275422 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|275423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275424 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275428 - ||  ||  || CSS
|-
|275429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275432 - ||  ||  || CSS
|-
|275433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275436 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275446 - ||  ||  || NEAT
|-
|275447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275449 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275451 - ||  ||  || CSS
|-
|275452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275458 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|275459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275462 - ||  ||  || CSS
|-
|275463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275464 - ||  ||  || CSS
|-
|275465 - ||  ||  || CSS
|-
|275466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275474 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|275475 - ||  ||  || NEAT
|-
|275476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|275480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275484 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275485 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275486 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275487 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275488 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275489 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275490 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|275491 - ||  ||  || Schmadel, L. D., Stoss, R.
|-
|275492 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|275493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275494 - ||  ||  || Vagnozzi, A.
|-
|275495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

275501-275600 

|-
|275501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275514 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|275515 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|275516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275528 - ||  ||  || Tichy, M., Moravec, Z.
|-
|275529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275546 - ||  ||  || ODAS
|-
|275547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275550 - ||  ||  || ODAS
|-
|275551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275552 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275553 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275558 - ||  ||  || Gleason, A.
|-
|275559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275564 - ||  ||  || CSS
|-
|275565 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|275566 - ||  ||  || Korlevic, K., Juric, M.
|-
|275567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275568 - ||  ||  || CSS
|-
|275569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275589 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|275590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275600 - ||  ||  || LINEAR
|}

275601-275700 

|-
|275601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275611 - ||  ||  || CSS
|-
|275612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275618 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275621 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|275622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275634 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275635 - ||  ||  || NEAT
|-
|275636 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|275637 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275651 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275669 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|275670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275676 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|275677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275696 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275699 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275700 - ||  ||  || LINEAR
|}

275701-275800 

|-
|275701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275714 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275727 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|275728 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|275729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275732 - ||  ||  || NEAT
|-
|275733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275736 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275738 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275740 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275745 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275746 - ||  ||  || NEAT
|-
|275747 - ||  ||  || NEAT
|-
|275748 - ||  ||  || NEAT
|-
|275749 - ||  ||  || NEAT
|-
|275750 - ||  ||  || NEAT
|-
|275751 - ||  ||  || NEAT
|-
|275752 - ||  ||  || NEAT
|-
|275753 - ||  ||  || NEAT
|-
|275754 - ||  ||  || NEAT
|-
|275755 - ||  ||  || NEAT
|-
|275756 - ||  ||  || NEAT
|-
|275757 - ||  ||  || NEAT
|-
|275758 - ||  ||  || NEAT
|-
|275759 - ||  ||  || NEAT
|-
|275760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275761 - ||  ||  || NEAT
|-
|275762 - ||  ||  || NEAT
|-
|275763 - ||  ||  || NEAT
|-
|275764 - ||  ||  || NEAT
|-
|275765 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|275766 - ||  ||  || NEAT
|-
|275767 - ||  ||  || NEAT
|-
|275768 - ||  ||  || NEAT
|-
|275769 - ||  ||  || NEAT
|-
|275770 - ||  ||  || NEAT
|-
|275771 - ||  ||  || NEAT
|-
|275772 - ||  ||  || NEAT
|-
|275773 - ||  ||  || NEAT
|-
|275774 - ||  ||  || NEAT
|-
|275775 - ||  ||  || NEAT
|-
|275776 - ||  ||  || NEAT
|-
|275777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275785 - ||  ||  || Wolfe, C.
|-
|275786 Bouley ||  ||  || Pic du Midi
|-
|275787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275793 - ||  ||  || NEAT
|-
|275794 - ||  ||  || NEAT
|-
|275795 - ||  ||  || NEAT
|-
|275796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275798 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|275799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275800 - ||  ||  || NEAT
|}

275801-275900 

|-
|275801 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275804 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275806 - ||  ||  || NEAT
|-
|275807 - ||  ||  || NEAT
|-
|275808 - ||  ||  || NEAT
|-
|275809 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|275810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275816 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|275817 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|275818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275826 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275828 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275840 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275841 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|275842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275853 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|275854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275880 - ||  ||  || NEAT
|-
|275881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275882 - ||  ||  || NEAT
|-
|275883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275889 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|275890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275900 - ||  ||  || LINEAR
|}

275901-276000 

|-
|275901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275906 - ||  ||  || NEAT
|-
|275907 - ||  ||  || NEAT
|-
|275908 - ||  ||  || NEAT
|-
|275909 - ||  ||  || NEAT
|-
|275910 - ||  ||  || NEAT
|-
|275911 - ||  ||  || NEAT
|-
|275912 - ||  ||  || NEAT
|-
|275913 - ||  ||  || NEAT
|-
|275914 - ||  ||  || NEAT
|-
|275915 - ||  ||  || NEAT
|-
|275916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275924 - ||  ||  || NEAT
|-
|275925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275926 - ||  ||  || NEAT
|-
|275927 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275929 - ||  ||  || NEAT
|-
|275930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275939 - ||  ||  || NEAT
|-
|275940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275941 - ||  ||  || NEAT
|-
|275942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275950 - ||  ||  || NEAT
|-
|275951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275957 - ||  ||  || LONEOS
|-
|275958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|275960 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275961 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275962 Chalverat ||  ||  || Ory, M.
|-
|275963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275972 - ||  ||  || NEAT
|-
|275973 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|275974 - ||  ||  || NEAT
|-
|275975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|275999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0275001